Дмитрий Грузинский:
 Грузинский, Дмитрий Юлонович (1803—1845) — грузинский князь из царской династии Багратионов.
 Грузинский, Дмитрий Яковлевич (наст. фамилия Грудзинский) (1865—1923) — актер провинциальных театров, театров В. Ф. Комиссаржевской, К. Н. Незлобина.